Striesa bezeichnet:

 Striesa (Oschatz), Ortsteil von Oschatz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Striesa (Lebusa), Gemeindeteil des Ortsteils Freileben von Lebusa, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg